Jméno a příjmení František Albert se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Albert (kněz) (1863–1935) – český římskokatolický kněz, rektor kněžského semináře v Litoměřicích a profesor teologie
 František Albert (lékař) (1856–1923) – český lékař, publicista a spisovatel, bratr Eduarda Alberta, otec Bohuslava Alberta
 František Eduard Albert (1879–1922) – český hudební pedagog, kapelník a hudební skladatel